

Cinema 
Ceremony – film del 1994 diretto da Joe Castro
 Ceremony – film del 2010 diretto da Max Winkler

Letteratura 
 Cerimonia (Ceremony) – romanzo di Leslie Marmon Silko del 1977
 L'innocenza secondo Spenser (Ceremony) – romanzo di Robert B. Parker del 1982

Musica 
 Ceremony – gruppo musicale statunitense
 Ceremony – album degli Spooky Tooth e Pierre Henry del 1969
 Ceremony – album dei The Cult del 1991
 Ceremony – singolo dei New Order del 1981
 Ceremony – singolo dei Deftones del 2021